Змагання з плавання на дистанції 100 метрів на спині серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 29–30 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

100 метрів на спині (жінки)